ACSS1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 689 амінокислот, а молекулярна маса — 74 857.

Кодований геном білок за функцією належить до лігаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Лігази